Notfallspur bezeichnet:
 den Standstreifen
 die Notfallspur (Gefälle)

Siehe auch: Fluchtweg